Тамариндиљо има више значења:

 Тамариндиљо (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тамариндиљо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику